Мерингия бокоцветковая (Moehringia lateriflora) — вид растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae), распространённых в Евразии и Северной Америке

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой 5-20 см. Растение опушено, листья ланцетные, длиной 10-20 мм. Соцветия пазуховые, малоцветковые. Чашелистики длиной 2-3 мм. Лепестки в 1,5-2 раза длиннее чашелистиков. Коробочки яйцевидные, почти вдвое длиннее чашечки. Корневища образуют широкую сетку. Листья сидячие или малочерешковые. Цветки: чашелистиков 5, лепестков 5. Семена почковидные, гладкие, 1 мм. 2n = 48.

Распространение 
Вид распространён в восточной Европе — от Норвегии до Украины и на восток до Урала, Средней Азии и в Северной Америке.

Галерея

Примечания 

Гвоздичные
Флора Северной Америки
Флора Азии
Флора Европы